Blauwe ruis (signaal), ruis waarbij voor hogere frequenties de gemiddelde amplitude toeneemt.
Blauwe ruis (album), een studioalbum van BLØF
Blauwe ruis (single), een single van dit album